La Coppa dei Campioni 1980-1981 è stata la 26ª edizione del massimo torneo calcistico europeo per squadre di club maggiori maschili.

Per la terza volta nella sua storia il torneo fu vinto dal Liverpool, che sconfisse il Real Madrid nella finale disputata a Parigi. La vittoria permise ai Reds l'accesso in Supercoppa UEFA e in Coppa Intercontinentale.

Formula

Compagini ammesse
Tutte le squadre eleggibili, 33, entrarono nella manifestazione.

Formato
Rimane classico il formato, con le squadre che si affrontano in turni ad eliminazione diretta con gara andata e ritorno salvo la finale, da disputarsi in gara unica a Parigi. Vengono sorteggiate per un turno preliminare le squadre campioni di Malta e Ungheria.

Date

Squadre partecipanti

 Dinamo Tirana
 
 
 CSKA Sofia
 Football Club Baník Ostrava
 APOEL
 Esbjerg
 Oulun Palloseura
 Nantes
 
 Dinamo Berlino

 Olympiakos
 Liverpool
 Nottingham Forest
 Limerick
 Linfield
 ÍBV
 Inter
 
 Jeunesse d'Esch
 Valletta
 Viking

 
 Szombierki Bytom
 Sporting Lisbona
 Universitatea Craiova
 Aberdeen
 Real Madrid
 Halmstad
 
 Trabzonspor
 Honvéd

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Coppe europee
Competizioni UEFA per club
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Coppa UEFA 1980-1981
Coppa delle Coppe 1980-1981
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale 1981
Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
Edizioni della Coppa dei Campioni